11-й чехословацкий пехотный батальон — Восток (, ) — пехотный батальон Вооружённых сил Великобритании, состоявший из чехословацких добровольцев и участвовавший во Второй мировой войне на Средиземноморском театре военных действий.

История 
Несколько тысяч чехословацких солдат участвовали в битве за Францию. 206 добровольцев чехословацкой армии находились в Бейруте (Ливан), ожидая отправки в состав 1-й чехословацкой пехотной дивизии во Франции, когда Франция капитулировала перед нацистской Германией. Вишистская Франция могла бы интернировать этих людей и выдать их немецким военным властям, если бы генеральный консул Чехословакии в Иерусалиме не обеспечил им виз для переезда в Подмандатную Палестину.

Чехословаки разместились в лагере в Аль-Сумайрии к северу от Акко. Дальнейшие прибытия увеличили группу до 280, и она была сформирована в 4-й пехотный полк в составе 1-й чехословацкой пехотной дивизии. Затем полк был переброшен на юг в лагерь в Гедера близ Тель-Авива для вооружения и обучения. Преобразован 1 ноября 1940 в лагере Гедера близ Тель-Авива из чехословацких добровольцев. Командиром был назначен подполковник Карел Клапалек. В состав батальона вошли четыре стрелковые роты (по три взвода каждая) и рота поддержки (взводы пулемётчиков, связистов, сапёров, инженеров-ремонтников и транспорта). В начале декабря 1940 года батальон начал адаптацию к климату Иудейской пустыни, а затем перебрался в Египте к Сиди-Бишру и Агами. Там он нёс охранную службу, постоянно повышая свою боеготовность. С 30 мая по 6 октября 1941 батальон был в составе 23-й пехотной бригады и нёс охранную службу близ Матруха в рамках операции «Батлакс». Позднее он перебрался в Сирию, где участвовал в операции «Экспортёр» и оставался до октября 1941 года.

В августе 1941 года министерство национальной обороны Чехословакии безуспешно попыталось уговорить британское командование передать батальон в распоряжение Чехословацких вооружённых сил в Великобритании. После разговора с подполковником Клапалеком представитель командования согласился перевести батальон в осаждённый Тобрук. 20 октября 1941 батальон вступил в состав Карпатской пехотной бригады Войска Польского на Западе. В ходе боёв за Тобрук батальон потерял 14 человек убитыми и 81 ранеными. Во время осады батальон был переподчинён 13-му армейскому корпусу и 38-й индийской пехотной бригаде (до её отбытия в Египет 27 марта 1942).

7 апреля 1942 батальон прибыл в Палестину, где де-факто влился в состав 200-го лёгкого зенитного полка Восток (к маю был завершён процесс). В 1943 году полк был расформирован, а служившие в нём чехословаки перешли в 1-ю чехословацкую танковую бригаду.

Литература 
 Roubicek, Marcel, Echo of the Bugle, extinct military and constabulary forces in Palestine and Trans-Jordan 1915,1967, Franciscan (Jerusalem 1974).
 Čejka, Eduard, Československý odboj na Západě (1939-1945). Mladá fronta, Praha 1997.
 Duben, V. N., Na všech frontách - Čechoslováci ve II. světové válce. Melantrich, Praha 1992.
 Gottlieb, František, Po druhé Tobruk. Naše Vojsko, Praha 1946.
 Hrbek, Jaroslav, Tobrúk 1941. Argo, Praha 1997.
 Klapálek, Karel, Ozvěny bojů. Naše vojsko, Praha 1987.

Ссылки 
 Czechoslovak Bn No 11 
 Československý odboj na Středním Východě a v Africe 

Вооружённые силы Чехословакии во Второй мировой войне
Вооружённые силы Великобритании во Второй мировой войне